Esta é uma lista de Futebolistas do Portimonense Sporting Clube.

Por temporada

2015-16 

Atualizado em 17 de junho de 2016.

2016-17
Guarda-redes: 1 Carlos Henriques, 22 Leonardo, 33 Ricardo Ferreira.
Defesa: 3 Lucas, 4 Ivo Nicolau, 5 Ricardo Pessoa, 34 Jadson, 36 Sarpong, 55 Luis Mata, 95 
Brendon.
Médio: Ryuki, 7 Dener, 10 Ewerton, 11 Tabata, 18 Fidelis Irhene, 19 Manafá, 20 Gustavo, 21 
Pedro Sá, 30 Marcel, 70 Chidera, 90 Fabricio, 96 Hudson
Avançados: 8 Paulinho, 9 Pires, 17 Gleison, 23 Zambujo, 28 Stanley.

2017-18

Futebolistas do Portimonense Sporting Clube